«Папина дочка» — названия фильмов и телепроектов:
 Папина дочка (фильм, 2007) 
 Папина дочка (фильм, 2008)
 Папина дочка (фильм, 2020)

Папины дочки 
 Папины дочки 
 Папины дочки (телесериал, 1994)